Treno – mezzo di trasporto per passeggeri e merci
 Treno – canto funebre
 Treno – brano musicale dei Delirium
 Treno – termine sportivo del ciclismo
 Treno – termine relativo alla laminazione
 Treno – appendice del corpo, destinata alla locomozione, nei quadrupedi di medie e grandi dimensioni
 Treno – modo di vivere, tenore di vita

Pagine correlate 
 Treni (disambigua)